Дестрем:

 Дестрем — русский дворянский род.
 Дестрем, Морис Гугович (1787—1855) — генерал-лейтенант Корпуса инженеров путей сообщения.